El término Ureña puede hacer referencia a:

 el apellido Ureña;
 el Condado de Ureña, título nobiliario español;
 el Marquesado de Ureña, título nobiliario español;
 Gaspar de Molina y Saldívar, III marqués de Ureña;
 Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano;
 Pedro María Ureña, municipio del estado Táchira, en Venezuela;
 Ureña, ciudad venezolana, capital de dicho municipio;
 el Puente Marqués de Ureña, viaducto situado en la ciudad española de San Fernando, provincia de Cádiz;
 Urueña, municipio y localidad española de la provincia de Valladolid.